Spálenisko může být:

 jiný výraz pro spáleniště (typicky ve slovenštině), spálené místo, požářiště

 vrchy
 Spálenisko (Králický Sněžník) (745 m) – vrchol v masivu Králického Sněžníku u obce Písařov v okrese Šumperk
 Spálenisko (Ralská pahorkatina) (383 m) – vrchol v Ralské pahorkatině, plochý vrch mezi Svitavou a Lasvicemi
 Spálenisko (Děčínská vrchovina) (417 m) – vrchol v Děčínské vrchovině na okraji Kaňonu Labe

 v kultuře
 Spálenisko (román) – válečný román z roku 1947, autor Prežihov Voranc

Rozcestníky - místopisné jméno